Revel est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme

Revel ou Reval est aussi l'ancien nom de Tallinn.

Revel (Alpes-de-Haute-Provence),  ancien nom de l'actuelle commune de Méolans-Revel, dans les Alpes-de-Haute-Provence, avant sa fusion-association en 1973 avec l'ancienne commune de Méolans,
 Revel (Haute-Garonne), commune française de la Haute-Garonne
 Revel (Isère), commune française de l'Isère, à ne pas confondre avec la suivante,
 Revel-Tourdan, commune française de l'Isère, à ne pas confondre avec la précédente,

Personnalités 

 
 Claude Revel, homme politique, maire UMP de Canet.
 Claude Revel, géopolitologue française.
 Éric Revel, journaliste français et Directeur général de LCI.
 François Bernard Revel, député de la Seine-Maritime à la Convention.
 Gaston Revel (1876-1939), homme de lettres et de théâtre. Marié à la comédienne Marcelle Rueff.
 Gaston Revel (1915-2001), militant communiste anticolonialiste français.
 Harry Revel (1905-1958), compositeur britannique de comédies musicales.
 Jacques Revel, historien français.

 
 Jean-François Revel (de son vrai nom Jean-François Ricard), philosophe, écrivain et journaliste français.
 Judith Revel, philosophe, italianiste et traductrice française.
 Max Revel, écrivain et dramaturge français.
 Nicolas Revel, haut fonctionnaire français.
 Renaud Revel, journaliste français et rédacteur en chef de L'Express.

Marques 
 Parapluie Revel, marque française.
 Revel (marque), marque française.
 Revel (audio), marque d'équipement audio

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe 
 
Patronyme français